Rasselbande steht für:
 Rasselbande (Zeitschrift), Jugendzeitschrift der 1950er- und 1960er-Jahre
 Die Rasselbande, Comicserie von Jean Roba

Siehe auch: